Hodějovice bezeichnet mehrere Örter 

 Hodějovice, Ortsteil von Pelhřimov
 Gemeinde Staré Hodějovice 
 Nové Hodějovice, Ortsteil von České Budějovice